ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 10–16 lutego 2014 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 1 369 305 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Holandii